Jan Kruszyński (1903-1944) - polski artysta fotograf.
 Jan Kruszyński (1903-1967) - polski i brytyjski lekarz, histolog.
 Jan Kruszyński (1773-1845) - urzędnik Królestwa Kongresowego, Referendarz Stanu, tłumacz.